Liga UPC Telemach je 1. slovenska košarkaška liga. Osnovana je 1991. nakon raspada Jugoslavije. Sastoji se od 13 klubova, a najuspješnjiji klub je Union Olimpija s 14 osvojenih naslova prvaka.

Državni prvaci

Vanjske poveznice 
Službena stranica Slovenskog košarkaškog saveza
 Sistem natjecanja

 

Slovenija
Košarka u Sloveniji